Кубок Невы (англ. Neva Cup, пред. — Kivennapa Ladies' cup) — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в Санкт-Петербурге (Россия). С 2012 года относится к женской взрослой серии ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Первоначально проводился в конце лета на грунтовых кортах, сейчас — на крытых хардовых кортах Теннисного центра «Динамо».

Общая информация 
Современная история соревнований женского протура в Санкт-Петербурге начинается в 1991 году, когда на один сезон город принял турнир пятой категории серии WTA. Тот турнир собрал множество сильнейших теннисисток доживавшего свои последние месяцы СССР и закончился их абсолютной победой. Возвращения соревнований хоть сколько-нибудь близкого уровня в город на Неве пришлось затем ждать 12 лет — только в 2003 году, при поддержке национальной федерации, в городе удалось начать регулярно проводить чемпионаты младшего женского протура — серии ITF. Несмотря на интерес к теннису среди руководителей города и наличию в протуре нескольких уроженок города: сильнейшая из которых — Светлана Кузнецова — в середине 2000-х годов дважды побеждала побеждала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, турниры в городе не имели постоянных крупных спонсоров и даже на пике своего благополучия не обладали призовым фондом более 50 тысяч долларов, в то время как аналогичный соседний мужской турнир регулярно находил до миллиона долларов на аналогичные цели.

В 2012 году роль титульного спонсора соревнований приняла на себя строительная компания Kivennapa, а первый турнир при её содействии пришёлся на конец августа и имел призовой фонд в 10 тысяч долларов.

В 2016 году лицензия была передана одной из дочерних структур компании «Газпром»: турнир сдвинулся на осень и сменил место проведения, переехав с грунтовых кортов «Детского теннисного центра» на крытые хардовые корты ТК «Динамо», став турниром спутником мужского соревнования St. Petersburg Open, получив в наследство от другого их турнира наименование Кубок Невы. Одновременно с этим призовой фонд был увеличен до 100 тысяч долларов.

История

Финалы разных лет

Примечания

См. также 
 Цикл женских турниров ITF
 Трофей Санкт-Петербурга по теннису среди женщин

Ссылки 

 Сайт турнира
 Теннис в Санкт-Петербурге
 Архив результатов турниров в Санкт-Петербурге на сайте ITF

 Сайт Детского Теннисного Центра

Санкт-Петербург
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге